Koshino ist der Familienname folgender Personen:

 Hiroko Koshino (* 1937), japanische Modeschöpferin
 Junko Koshino (* 1939), japanische Modeschöpferin
 Tadanori Koshino (* 1966), japanischer Judoka
 Yurina Koshino (* 1988), japanische Tennisspielerin